Серебряная ладья:

 Серебряная ладья — спортивное соревнование в Тольятти.
 Серебряная ладья — приз кинофестиваля «Окно в Европу».

См. также 
 Ладья